Doyle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Doyle Township (Iowa)
 Doyle Township (Kansas)
 Doyle Township (Michigan)
 Doyle Township (Oklahoma)